Cnidium multicaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Cnidium multicaule ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
multicaule